Conseil national de transition peut désigner plusieurs parlements de transition :
 Conseil national de transition, en Algérie ;
 Conseil national de transition, au Burkina Faso ;
 Conseil national de transition, en Centrafrique ;
 Conseil national de transition, en République du Congo ;
 Conseil national de transition, en République démocratique du Congo ;
 Conseil national de transition, en Guinée ;
 Conseil national de transition, en Guinée-Bissau ;
 Conseil national de transition, en Libye ;
 Conseil national de transition, au Mali ;
 Conseil national de transition, au Tchad.

Le nom est aussi utilisé pour :
 Conseil national de la transition écologique, en France.